Columbia-Gletscher ist der Name mehrerer Gletscher:
 der Columbia-Gletscher (Alaska), USA
 der Columbia-Gletscher (Washington), USA
 der Columbia-Gletscher (Alberta), Kanada